Хавьер Эрнан Гарсия (; , Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, вратарь футбольного клуба «Бока Хуниорс».

Биография 
В 2008 году Гарсия подписал профессиональный контракт с аргентинским «Бока Хуниорс», в юношеской команде которой он тренировался до этого. 24 августа того же года он дебютировал в составе своей команде в матче против «Лануса», который был обыгран со счётом 2-1.

В 2011 году он перешёл на правах аренды в другой аргентинский клуб «Тигре», который через год выкупил его контракт.

В 2007 году вместе с молодёжной сборной Аргентины выиграл чемпионат мира среди молодёжи, который проходил в Канаде. Однако Гарсия так ни разу и не вышел на поле, так как основным вратарём команды являлся Серхио Ромеро.

Статистика

Достижения 
 «Бока Хуниорс»
 Рекопа Южной Америки: 2008
 Чемпионат Аргентины: 2008

 Сборная Аргентины
 Молодёжный чемпионат мира: 2007

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда